Hełm – rodzaj uzbrojenia ochronnego osłaniającego głowę
 Hełm – element heraldyczny
 Hełm – herb szlachecki
 Hełm Aleksandra Macedońskiego – film produkcji ZSRR
 Hełm Hadesa – artefakt z mitologii greckiej
 Dach hełmowy – zwieńczenie wieży

 Osoby
 Adam Hełm-Pirgo (1852-1932), oficer, kartograf
 Marian Hełm-Pirgo (1897-1995), oficer, pisarz, malarz
 Thorin III Kamienny Hełm – postać fikcyjna

Zobacz też 
 Chełm